Oxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxtjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Oxtjärnen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun, 
Oxtjärn (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (2,5 ha)
Oxtjärn (Lekvattnets socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (14,1 ha)
Oxtjärn (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (0,65 ha)
Oxtjärnarna (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Oxtjärnarna (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Oxtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Oxtjärnet (Bogens socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Oxtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Stora Oxtjärn, sjö i Årjängs kommun, 
Oxtjärnarna, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Oxtjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Oxtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Oxtjärnen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Oxtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Oxtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Oxtjärnen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
Oxtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Oxtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Oxtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705571-149621), sjö i Strömsunds kommun, 
Oxtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706178-148728), sjö i Strömsunds kommun, 
Oxtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Oxtjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Oxtjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Västra Oxtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Östra Oxtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Oxtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708959-165744), sjö i Bjurholms kommun, 
Oxtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 710498-163686), sjö i Bjurholms kommun, 
Oxtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Oxtjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Västra Oxtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Östra Oxtjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Oxtjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Oxtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Oxtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Oxtjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Oxtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720943-149592), sjö i Vilhelmina kommun, 
Oxtjärnarna (Vilhelmina socken, Lappland, 720950-149572), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,14 ha)
Oxtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 709930-155230), sjö i Dorotea kommun,  (4,41 ha)
Oxtjärnen (Dorotea socken, Lappland, 716092-149165), sjö i Dorotea kommun, 
Oxtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,32 ha)
Oxtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Oxtjärnen (Åsele socken, Lappland, 712535-160266), sjö i Åsele kommun, 
Oxtjärnen (Åsele socken, Lappland, 714065-156268), sjö i Åsele kommun,  (4,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn